Das Malaysia Masters 2015 im Badminton fand vom 13. bis zum 18. Januar 2015 in Kuching statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (nicht gestartet)
  Hu Yun (2. Runde)
  Kashyap Parupalli (3. Runde)
  Wei Nan (nicht gestartet)
  Boonsak Ponsana (1. Runde)
  Takuma Ueda (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Halbfinale)
  Hsu Jen-hao (1. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (1. Runde)
  Wong Wing Ki (1. Runde)
  Chong Wei Feng (2. Runde)
  Ng Ka Long (1. Runde)
  Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
  Riichi Takeshita (3. Runde)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)
  Anand Pawar (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (nicht gestartet)
  P. V. Sindhu (Halbfinale)
  Sayaka Takahashi (Finalist)
  Nozomi Okuhara (Champion)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Hsu Ya-ching (1. Runde)
  Tee Jing Yi (1. Runde)
  Lindaweni Fanetri (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (1. Runde)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (1. Runde)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
  Markis Kido / Agripina Prima Rahmanto (Viertelfinale)
  Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (2. Runde)
  Liang Jui-wei / Lu Chia-bin (1. Runde)
  Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finalist)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (1. Runde)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (2. Runde)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (1. Runde)
  Afiat Yuris Wirawan / Vita Marissa (Viertelfinale)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
Badmintonwettbewerb in Kuching
BWF Grand Prix 2015